KSA steht als Abkürzung für:

 Kantonsschule Alpenquai Luzern, Gymnasium im Kanton Luzern
 Kantonsschule Ausserschwyz, eine öffentliche Mittelschule in Pfäffikon und Nuolen
 Kantonsspital Aarau, ein Krankenhaus im Kanton Aargau, Schweiz
 Kanu Schwaben Augsburg, einen Kanusportverein aus Augsburg
 Klinische Seelsorgeausbildung, eine Form der Seelsorge-Ausbildung
 Kolmogorow-Smirnow-Anpassungstest, siehe Kolmogorow-Smirnow-Test
 Kommando Strategische Aufklärung der Bundeswehr
 Kommunaler Schadenausgleich, eine Haftpflichtversicherung für Kommunen
 Königreich Saudi-Arabien, Kfz-Kennzeichen und olympisches Länderkürzel
 Konsulatssekretäranwärter, eine Dienstbezeichnung eines Beamten auf Widerruf im gehobenen auswärtigen Verwaltungsdienst
 Körperschutzanzug oder Körperschutzausrüstung für gefahrgeneigte Berufsgruppen, siehe Körperschutz
 Flughafen Kosrae nach dem IATA-Code
 Kreditrisiko-Standardansatz, siehe Mindesteigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken#Kreditrisiko-Standardansatz (KSA)
 Kritische Studienausgabe, siehe Kritische Ausgabe und Studienausgabe
 Kultur- und Sozialanthropologie, siehe Ethnologie
 Künstlersozialabgabe, siehe Künstlersozialkasse

Abkürzung